Ženská čtyřhra BGL Luxembourg Open 2019 probíhala ve druhé polovině října 2019. Do deblové soutěže lucemburského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl belgický pár
Greet Minnenová a Alison Van Uytvancková, jehož členky do čtyřhry nezasáhly.

Vítězkami se staly americké teenagerky Coco Gauffová s Caty McNallyovou, které ve finále za 54 minut zdolaly americko-chilské turnajové dvojky Kaitlyn Christianovou a Alexu Guarachiovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. Na cestě za titulem vyřadily tři nasazené páry. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly, po triumfu na Citi Open 2019, druhou společnou i individuální trofej ze čtyřhry. V hlavní soutěži WTA odehrály teprve čtvrtý turnaj.

Nasazení párů 

  Kristýna Plíšková /  Renata Voráčová (semifinále)
  Kaitlyn Christianová /  Alexa Guarachiová (finále)
  Margarita Gasparjanová /  Monica Niculescuová (odstoupily)
  Anna Blinkovová /  Miju Katová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Luxembourg Open
WTA Tour 2019